Боулинг Грин има више значења:
 Боулинг Грин (Мериленд)
 Боулинг Грин (Вирџинија)
 Боулинг Грин (Флорида)
 Боулинг Грин (Кентаки)
 Боулинг Грин (Мисури)
 Боулинг Грин (Охајо)